I Campionati africani di atletica leggera 1992 sono stati l'8ª edizione dei Campionati africani di atletica leggera. La manifestazione si è svolta dal 25 al 28 giugno presso lo Stade Anjalay di Belle Vue Maurel, a Mauritius.

Medagliati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera nel 1992
1992
Competizioni di atletica leggera a Mauritius